Флаг муниципального образования Прилу́жский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 февраля 2012 года решением Прилужского сельского Совета депутатов № 23-68р и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7537.

Флаг Прилужского сельсовета отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое выгнутой полосой жёлтого цвета (шириной 1/5 ширины полотнища) на зелёную (вверху) и голубую части (средняя линия жёлтой полосы делит края полотнища в отношении 4:1, а середину полотнища в отношении 7:4). В середине зелёной части — поставленный на выгнутую полосу жёлтый сноп, перевязанный красной лентой, в середине жёлтой части — три голубых василька с жёлтыми сердцевинами, а в середине голубой части — белый хариус».

Обоснование символики 
Символика флага Прилужского сельсовета многозначна:

— три цветка василька — символ трёх населённых пунктов, составляющих единое поселение — село Прилужье, деревни Светлая и Тургужан. Как луговые цветы, васильки косвенно указывают на название села (при луге) и одноимённого сельсовета;

— выгнутый пояс — символизирует холмистый характер местности, в которой расположены земли Прилужского сельсовета;

— сноп — символизирует основу хозяйственной деятельности поселения — выращивание зерновых культур и мясо-молочное животноводство. Сноп — это символ завершения сельскохозяйственных работ, символ успешного труда, символ единения;

— голубая часть полотнища с хариусом — символ реки Чулым, подпирающей земли сельсовета с юга. Рыба является символом вод, её хранителем.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания

Примечания